Geografia: Municipi del Garraf: Olivella
 Botànica: Planta: Olivella (planta)
 Antroponímia: Joan Olivella, futbolista català
 Antroponímia: Ferran Olivella, futbolista català